Palazzo dei Priori si può riferire a:

 Palazzo dei Priori ad Arezzo
 Palazzo dei Priori a Fermo
 Palazzo dei Priori a Grosseto
 Palazzo dei Priori a Montecassiano in provincia di Macerata
 Palazzo dei Priori a Montelupone in provincia di Macerata
 Palazzo dei Priori a Narni in provincia di Terni
 Palazzo dei Priori a Perugia
 Palazzo dei Priori a Recanati
 Palazzo dei Priori a Todi in provincia di Perugia
 Palazzo dei Priori a Volterra in provincia di Pisa
 Palazzo dei Priori a Viterbo

Inoltre:
 Palazzo dei Priori era in origine il nome del Palazzo del Comune di Colle di Val d'Elsa
 Palazzo dei Priori era in origine il nome del Palazzo Vecchio di Firenze
 Palazzo dei Priori era in origine il nome del Palazzo Comunale di Piombino
 Palazzo dei Priori era in origine il nome del Palazzo del Consiglio dei Dodici di Pisa
 Palazzo dei Priori era in origine il nome del Palazzo Comunale di Prato